Флаг Нижнесе́ргинского муниципального района является опознавательно-правовым знаком, являющимся символом местного самоуправления. Флаг составлен в соответствии с вексиллологическими правилами и на основании герба Нижнесергинского муниципального района, воспроизводит его символику и, наряду с ним, служит официальным символом Нижнесергинского муниципального района Свердловской области Российской Федерации.

Флаг утверждён 7 июня 2001 года, как флаг Нижнесергинского муниципального образования, и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 786.

Описание 
«Полотнище с соотношением сторон 3:5, разделённое на три горизонтальные полосы — зелёную, белую и голубую, занимающие соответственно 2/3, 1/6 и 1/6 площади полотнища. На зелёной полосе со смещением к древку воспроизведены основные фигуры герба муниципального района — лось на скале и разноцветные струи — в белом, жёлто-золотистом и голубом цвете. Расстояние от древка до центра композиции с лосем на скале составляет 1/4 от длины полотнища; габаритная высота композиции зеркально воспроизводит лицевую».

Обоснование символики 
Лось является символом Нижнесергинского курорта, с водами которого связано его появление. Окрестные жители давно заметили, что сохатые часто забредают сюда и с жадностью пьют воду, несмотря на близость человеческого жилья. Известно, что в 1830 году заводской служащий М. Щипачёв вылечил водой из «лосиного ручья» радикулит. Сегодня на утёсе Курортной горы над Сергой стоит монумент лосю.

Зелёный цвет служит указанием на природные богатства территории.

Волнистая оконечность символизирует реку Серга, давшую название городу и району, а бьющие из скалы потоки — целебные источники и четыре градообразующих предприятия, составляющих основу экономического благополучия района.

См. также

Примечания